Río Segundo är en ort i Costa Rica.   Den ligger i provinsen Alajuela, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden San José. Río Segundo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Río Segundo är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Río Segundo. Runt Río Segundo är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Quesada,  km nordväst om Río Segundo. I omgivningarna runt Río Segundo växer i huvudsak städsegrön lövskog.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Alajuela (provins)